When I'm Gone puede referirse a:
"When I'm Gone" del disco Your World and My World, del cantante Albert Hammond.
"When I'm Gone" del disco Curtain Call: The Hits, del cantante Eminem.
"When I'm Gone" del disco Simple Plan, del grupo Simple Plan.
"When I'm Gone" del disco Away from the Sun, del grupo 3 Doors Down.
"When I'm Gone" canción de la película Pitch Perfect (Dando la nota), de la actriz y cantante Anna Kendrick.
"When I'm Gone" canción del DJ Alesso y la cantante Katy Perry.